Okręty US Navy o nazwie USS "Jack":
 Pierwszy "Jack" (SS-259) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1943-1967.
 Drugi "Jack" (SSN-605) był okrętem podwodnym typu Permit, który był w służbie w latach 1967-1990.
Jack